Triad bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Malvern Autocraft
 ein schwedisches Forschungsschiff, siehe Triad (Schiff)
 verschiedene britische Schiffe, siehe HMS Triad
 eine Berliner Kreativagentur, siehe TRIAD Berlin
 eine Inselgruppe in Antarctica, siehe Triad Islands